Det finns flera personer med namnet Werner Christie:

Werner Hosewinckel Christie (1746-1822), norsk lagman.
Werner Hosewinckel Christie (1877-1927), norsk professor.
Werner Hosewinckel Christie (1917-2004), norsk generalmajor.
Werner Hosewinckel Christie (1949-), norsk hälsominister.